Эрасинос (Эрасин) может означать:

 Эрасинос (река, впадает в залив Арголикос) — река в Арголиде.
 Эрасинос (река, впадает в залив Нотиос-Эввоикос) — река на Эвбее, у Эретрии.
 Эрасинос (река, впадет в залив Петалия) — река в Аттике.
  — в древнегреческой мифологии речной бог, сын Тефиды и Океана.